Alexander Erler e Lucas Miedler erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti in finale da Ivan Sabanov e Matej Sabanov con il punteggio di 3-6, 7-5, [10-4].

Teste di serie 

  Alexander Erler /  Lucas Miedler (finale)
  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (campioni)

  Luca Margaroli /  Ramkumar Ramanathan (semifinale) 
  Victor Vlad Cornea /  Zdeněk Kolář (semifinale)

Wildcard 

  Robert Gabriel Ionescu /  Marc Popescu (primo turno)

  David Ionel /  Ștefan Paloși (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sibiu Open 2022